Донбас Палас, Прем'єр Палас Донецьк — п'ятизірковий готель в Донецьку, вулиця Артема, 80. За версією World Travel Awards Association, найкращий готель України у 2005, 2006 і 2007 роках; з 2005 року входить до асоціації The Leading Hotels of the World.
 Прем'єр Палас, Premier Palace Hotel — п'ятизірковий готель у Києві, бульвар Шевченка, 5-7/29
 Харків Палас, Прем'єр Палас Харків — харківський п'ятизірковий готель, що розташований між проспектом Незалежності та майданом Свободи. Має 11 поверхів.

Див. також 

 Premier Hotels